Казарья́н () — армянская фамилия.

Известные носители:
 Казарьян, Ашот Вагаршакович (1921—1995) — советский генерал-майор, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Казарьян, Рубен (род. 1975) — российский гитарист альтернативной группы Louna и Southwake, выступал с группой «Арда».

См. также